Матс Віландер був чемпіоном попереднього року, але у фіналі його переміг Яннік Ноа. Станом на 2016 рік він залишається останнім французом, який виграв відкритий чемпіонат Франції.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1983 О Френч Open Men's Singles draw 

1983 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу